Staunton ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Lynch-Staunton (1905–1990), kanadischer Politiker
 George Leonard Staunton (1737–1801), britischer Reisender und Diplomat in West- und Ostindien
 George Thomas Staunton (1781–1859), britischer Reisender und Sinologe
 Henry Lynch-Staunton (1873–1941), britischer Sportschütze
 Howard Staunton (1810–1874), britischer Schachmeister
 Imelda Staunton (* 1956), britische Schauspielerin
Jim Staunton, britischer Chemiker
 John Lynch-Staunton (1930–2012), kanadischer Politiker und Senator
 Steve Staunton (* 1969), irischer Fußballspieler

Staunton steht für:

 Staunton (Georgia), Ort im Cook County, Georgia
 Staunton (Illinois), Stadt im Macoupin County, Illinois
 Staunton (Indiana), Ort im Clay County, Indiana
 Staunton (Ohio), Ort im Fayette County, Ohio
 Staunton (Virginia), Stadt im Augusta County, Virginia
 Staunton Mill (Tennessee), Ort im Greene County, Tennessee
 Staunton Park (Virginia), Ort im Staunton County, Virginia

Siehe auch:
 Staunton-Figuren, nach Howard Staunton benannte Schachfiguren einer bestimmten Form
 Staunton-Gambit